Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 
 417e régiment d'infanterie (États-Unis)

417e régiment d'artillerie
417e régiment d'infanterie

Homonymie d'unités militaires